Ana Pérez peut désigner :
 Ana Pérez Box (née en 1995), judokate espagnole ;
 Ana Pérez Campos (née en 1997), gymnaste espagnole.